Гражданская война в Венесуэле (1899—1902) — борьба повстанцев-революционеров против диктатуры плантатора Сиприано Кастро (у власти в 1899—1908).

Предыстория 

В 1892 году амбициозный андский плантатор Сиприано Кастро был выслан в Колумбию за попытку государственного переворота. В Колумбии он провел семь лет, по-прежнему рассчитываю захватить власть на родине. В 1898 году к власти в Венесуэле в результате выборов пришел Игнасио Андраде. Он был выдвиженцем Хоакина Креспо, однако не пользовался таким же авторитетом, как его покровитель, что давало почву для подготовки переворота.

С середины 1898 года противники правительства Андраде — члены Либеральной партии Венесуэлы — стали концентрироваться в Тачире, где начала формироваться армия мятежников. Между тем, Кастро попытался создать альянс с одним из лидеров заговора либералов, находившимся в Колумбии Карлосом Ранхелем Гарбирасом, однако не смог договориться с ним о координации действий. При этом Кастро заручился поддержкой таких фигур, как Хуан Висенте Гомес, Мануэль Антонио Пулидо, Хосе Мария Мендес, Эмилио Фернандес, Хорхе Белло и Педро Мария Карденас. После нескольких попыток Кастро сумел собрать отряд численностью около 60 человек, которые обвинили Игнасио Андраде в нарушении Конституции 1893 года и пересекли колумбийскую границу 23 мая 1899 года.

Переворот Сиприано Кастро 
Кастро начал формировать армию из своих сторонников в Венесуэле и собрал под свои знамёна порядка 1500 бойцов (в том числе из числа заговорщиков-либералов) в районе города Капачо. Оттуда он двинулся на Сан-Кристобаль, который обороняли силы генерала Хуана Пабло Пеньялосы. Чтобы предотвратить подход подкреплений к городу, Кастро действовал стремительно и добился трех побед над правительственными войсками у Токоно (24 мая), Лас-Пилас (27 мая) и Эль-Сумбадора (9 июня). После этого Кастро осаждал Сан-Кристобаль в течение двадцати дней (23 июня — 12 июля), но был вынужден снять осаду, узнав о приближении правительственной армии из 5000 человек под командованием генерала Антонио Фернандеса. Несмотря на численное превосходство правительственных войск, Кастро, благодаря отличному знанию местности, одержал победу в сражении в предгорьях Анд 28 июля. После этой победы Кастро принял решение идти на столицу — Каракас — через Мериду и Трухильо. Однако у Товара он встретил войска генерала Рафаэля Гонсалеса Пачеко, которые удалось разбить в сражении 6 августа 1899 года. После этого сторонники Кастро заняли Валеру (15 августа), где, однако, встретили ожесточенно сопротивление.

По дороге в Каракас Кастро разгромил еще один отряд правительственных войск и Кароры (26 августа) и захватил как трофеи пушки Круппа. После флангового обхода города Баркисимето его армия увеличилась за счет  из Нигруа. По пути к столице к Кастро присоединились несколько отрядов сторонников генерала Хосе Мануэля Эрнандеса «Мочо», который был заключен в тюрьму за то, что восстал против правительства Андраде. Эти отряды в конечном итоге внесли решающий вклад в победу Кастро.

Андраде реорганизовал армию с целью нанести поражение Кастро в решающей битве. Под свои знамёна он привлек 5500 солдат под командованием генералов Диего Баутисты Феррера и Антонио Фернандеса. Правительственная армия имела большой потенциал для итоговой победы, но разногласия между Феррером и Фернандесом привела к её разгрому в битве при Токиюто (14 сентября). После преодоления этого препятствия на пути к Каракасу Кастро прибыл 16 сентября в Валенсию, куда приехали посланники Андраде для переговоров о мире, в частности, министр финансов Мануэль Антонио Матос. Андраде еще имел силы для защиты своей власти, однако решил отказаться от борьбы и 19 октября покинул страну, оставив во главе государства генерала Виктора Родригеса. Наконец, 23 октября 1899 года Сиприано Кастро вступил в Каракас, что символизировало «Либеральную реставрацию» и начало нового этапа в политической истории Венесуэлы.

Гражданская война 

Приход к власти Кастро спровоцировал в стране гражданскую войну, которая продолжалась три года.

Новое правительство попыталось закрепиться у власти и начало оптимизацию финансов, модернизацию вооруженных сил, а также попыталось создать коалицию с наиболее влиятельными политиками на местах. В регионах на тот момент власть либералов была крайне слаба, власть находилась в руках крупных банкиров и плантаторов, не желавших делиться доходами с центром и имевших связи с иностранными корпорациями. В итоге в стране стали формироваться отряды революционеров под лозунгами свержения Кастро и восстановления конституционного президента Андраде.

Революционеры были профинансированы банкирами Каракаса, которые подвергались угрозам со стороны Кастро: президент угрожал им тюрьмой, если те не перестанут уклоняться от уплаты налогов. На протяжении 1901 года Кастро сумел подавить восстания в регионах Бермудес и Боливар во главе с Пабло Гузманом, Орасио и Алехандро Дюшарнами, Сойло Видалем и другими. Конфликт вышел на международный уровень с вторжением из Колумбии войск генерала Карлоса Ранхеля Гарбираса.

В октябре в провинции Лара вспыхнул мятеж генерала Рафаэля Монтильи, а к декабрю вооруженное восстание охватило уже всю страну. В Арагуа и Карабобо мятежников возглавил Лучано Мендоса, который назвал революционное движение «Освободительной революцией». Полевые командиры революционеров начали активно мобилизовывать и вооружать крестьян («montoneras»). Кастро ответил на это увеличением численности правительственной армии и закупкой современного вооружения и военных кораблей.

Лидер восстания, Мануэль Антонио Матос, планировал и направлял действия мятежников с острова Тринидад и сумел убедить нескольких полевых командиров, недовольных правительством, вступить в борьбу против Кастро. В январе 1902 года Матос высадился недалеко от Коро, когда гражданская война уже охватила всю страну.

Матос также имел большую армию, вооруженную оружием из-за границы. В июле 1902 года под контролем Кастро оставались лишь провинции Миранда, Арагуа и Карабобо на Среднем Западе, а также провинции Трухильо, Сулия, Мерида и Тачира на Западе. В ноябре 1902 года Кастро осадил город Ла-Виктория с 9500 солдатами, пытаясь остановить продвижение 14000 революционеров на Каракас. Несмотря на численное превосходство противника, Кастро одержал победы в сражении, умело используя мощь артиллерии.

Залогом итоговой победы Кастро стали разногласия между лидерами революционеров. Используя их, Кастро смог разбить революционные отряды поодиночке, шаг за шагом возвращая провинции под свой контроль. Некоторые очаги сопротивления сохранялись в восточных районах, где укрепились революционеры во главе с Николасом Роландо.

В декабре 1902 года европейские кредиторы Венесуэлы — Германия, Англия и Италия — начали морскую блокаду страны, что вывело венесуэльский кризис на международный уровень. Пользуясь блокадой, революционеры во главе с Лучано Мендосой напали с моря на позиции властей в Каха де-Агуа, недалеко от Баркисимето. Президент Кастро попросил вмешательства президента США Теодора Рузвельта, который, в соответствии с Доктриной Монро, заставил европейские державы снять блокаду. В марте 1903 года Кастро послал армию под командованием генерала Хуана Висенте Гомеса выбить революционеров Роландо из Сьюдад-Боливара, на правом берегу реки Ориноко. После долгой морской блокады и кровопролитной битвы генерал Роландо капитулировал 21 июля 1903 года — эта дата считается символической датой окончания гражданской войны.

Последствия 
Поражение «Освободительной революции» завершило для Венесуэлы XIX век — век политической нестабильностью и борьбы между полевыми командирами, век военных переворотов, восстаний и гражданских войн. Ему на смену пришел период относительной консолидации власти центрального правительства.

Армия Кастро стала основой профессиональной национальной армии Венесуэлы, а ВМФ, ослабленный англо-немецкий морской блокадой 1902 года вступил в фазу модернизации.

Примечания

Литература 
 José Raimundo Porras Pérez (2011)."Batalla de La Victoria de 1902: táctica, logística, liderazgo y otros aspectos militares de las fuerzas beligerantes venezolanas". Presente y Pasado. Revista de Historia. Año 16. Nº31, pp. 95–122. ISSN 1316—1369.
 Domingo Irwin G. & Ingrid Micett (2008). Caudillos, Militares y Poder: Una Historia Del Pretorianisttttertmo en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. ISBN 978-980-244-561-5.
 Édgar Esteves González (2006). Las Guerras de Los Caudillos. Caracas: El Nacional. ISBN 980-388-247-3.

1899 год в Венесуэле
Гражданские войны в Венесуэле